GYG steht für:
 Global Young Greens, siehe Internationale Grüne Jugend
 Magan Airport (IATA-Code), Flughafen von Magan (Russland), Sacha, Russland

gyg steht für:
 Gbayi (ISO-639-3-Code), Dialekt im Ngbandi (Sprache)-Dialektkontinuum, eine der Adamaua-Ubangi-Sprachen in Afrika

Abkürzung